Stampfl heißen folgende geographische Objekte:
 Stampfl (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stampfl (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stampfl (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Stampfl  ist der Name folgender Personen:
 Franz Stampfl (1913–1995), österreichisch-australischer Leichtathletiktrainer 

 Ronald W. Stampfl, US-amerikanischer Ökonom

Siehe auch:
 Stampfel